

Sigle
Xbox Magazine Ufficiale – rivista di videogiochi per Xbox

Codici 
 xmu – codice ISO 639-3 della lingua kamu